Tetrachaetum är ett släkte av svampar. Tetrachaetum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Tetrachaetum